Riccardo Colombo (Varese, 1 de dezembro de 1982) é um futebolista que joga atualmente na Pro Patria, um clube de Busto Arsizio.

Futebolistas da Itália